Ghasemi-Nobakht ist der Familienname folgender Personen:

* Rubic Ghasemi-Nobakht (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Sebastian Ghasemi-Nobakht (* 1985), deutscher Fußballspieler